Arthur Duray (1882-1954), pilote automobile franco-américain ;
 Émile Duray (1862-1937), peintre français ;
 Joseph Fleury-Duray (1801-1874), militaire belge ;
 Leon Duray (1894-1956), pilote automobile américain.